Якобовский — фамилия; имеет женскую форму Якобовская.
 Якобовский, Людвиг (1868—1900) — немецкий поэт и писатель еврейского происхождения
 Якобовский, Михаил Владимирович — доктор физико-математических наук, профессор факультета ВМК МГУ, член-корреспондент РАН.